

Presentación previa 
Brian Baker y Ryan Harrison eran los defensores del título, y decidieron no participar este año.

Peter Polansky y Neal Skupski ganaron el título tras derrotar en la final a Luke Bambridge y Mitchell Krueger.

Cabeza de serie 

  Peter Polansky /  Neal Skupski (campeones)
  Miķelis Lībietis /  Max Schnur (semifinales)

<ol start=3>
  Luke Bambridge /  Mitchell Krueger (finalistas)
  Sekou Bangoura /  Mackenzie McDonald (cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles.

Challenger de Savannah 2017